Březka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Březka, Ortsteil von Libuň, Okres Jičín
 Březka (Velká Bíteš), Ortsteil von Velká Bíteš, Okres Žďár nad Sázavou
 Březka, Ortsteil von Železnice, Okres Jičín

Siehe auch:
 Brzeska
 Breska